

Cinema 
Lonely Boy – cortometraggio con Paul Anka del 1963
Lonely Boy – film di Dale Fabrigar del 2013

Musica 
Lonely Boy – singolo di Paul Anka del 1959
Lonely Boy – singolo di Andrew Gold del 1977
Lonely Boy – singolo dei The Black Keys del 2011
Lonely Boy – singolo di Tiziana Rivale del 2012